Schooten ist der Familienname folgender Personen:

 Frans van Schooten der Ältere (1581–1646) 
 Frans van Schooten (1615–1660), niederländischer Mathematiker
 Joris van Schooten (1587–1651), niederländischer Maler

Siehe auch:
 Satz von van Schooten, Lehrsatz der Dreiecksgeometrie